San Maurelio – vescovo di Imola, ricordato il 6 maggio
San Maurelio – vescovo di Voghenza, ricordato il 7 maggio